Fünfkampf bezeichnet:

 Pentathlon, den antiken Fünfkampf 
 Moderner Fünfkampf, eine von Pierre de Coubertin ins Leben gerufene Sportart
 Fünfkampf (Leichtathletik), Leichtathletikwettkampf
 Militärischer Fünfkampf, eine militärische Sportart
 Winter-Pentathlon, winterliche Entsprechung des Modernen Fünkampfes, siehe Olympische Winterspiele 1948/Winter-Pentathlon
 ehemalige Disziplin im Gewichtheben, bestehend aus beidarmigen Drücken, Reißen und Stoßen und einarmigen Reißen und Stoßen
 verschiedene Wettkampfdisziplinen im Karambolage-Billard

Siehe auch: